Casilla steht für:
 Kiko Casilla (* 1986), spanischer Fußballspieler
 La Casilla, Ort im Departamento Flores, Uruguay

Siehe auch:
 Casillas